Андре́й Никола́евич Медуше́вский (род. 21 февраля 1960, Москва, СССР) — советский и российский историк, социолог, политолог, правовед. Доктор философских наук, профессор.

Биография 
Племянник известного историка О. М. Медушевской. Окончил МГИАИ (1982).

Кандидат исторических наук (1985; диссертация «Феодальные верхи и формирование бюрократии в России первой четверти XVIII в.: источниковедческое исследование»). Доктор философских наук (1994; диссертация «Политическая философия русского конституционализма»). Профессор.

Профессиональные интересы: политическая социология, сравнительное конституционное право, история российской государственности, реформы государственного строя, история государства и права России.

До лета 2012 года — старший, затем ведущий научный сотрудник ИРИ РАН. В 2007—2012 годах — главный редактор журнала «Российская история».

С 1998 года — профессор кафедры (позднее — факультета) прикладной политологии ВШЭ. В разное время преподавал учебные курсы «История социологии», «Основные направления современной теоретической социологии», «Философия и социология права», «Сравнительное конституционное право и политические институты», «История государства и права России». В настоящее время читает курсы «Социология права» и «Конституционное право и политические институты».

Член экспертного совета ВАК РФ по политологии (с 2016).

Член редакционных коллегий журналов «Мир России», «Конституционное право: восточно-европейское обозрение», «Вестник Европы». Неоднократно выступал с научными докладами и лекциями в университетах Англии, Германии, Франции, Норвегии, Венгрии, Испании (приглашённый профессор университета Карла III в Мадриде), Италии, Израиля, Индии. В качестве аналитика и эксперта участвовал в программах по конституционным процессам и аграрным преобразованиям в России, странах Центральной и Восточной Европы.

Действительный член РАЕН, руководитель отделения «Человек в истории культуры» секции «Гуманитарные науки и творчество» РАЕН.

Труды 
Автор многих научных работ, в том числе:
 Политическая социология и история. Новосибирск, 1991.
 История русской социологии. М., 1993.
 Утверждение абсолютизма в России. М., 1994.
 Демократия и авторитаризм: российский конституционализм в сравнительной перспективе. М., 1998.
 Сравнительное конституционное право и политические институты. М., 2002.
 Проекты аграрных реформ в России XVIII — начало XXI века. М., 2005.
 Теория конституционных циклов. М., 2005.
 Размышления о современном российском конституционализме. М., 2007.

Автор статей («абсолютизм», «парламентаризм», «конституционализм», «реформы», «юридическая школа» и др.) в энциклопедии «Общественная мысль России XVIII — начала XX века» (М., 2005).

Литература 
  (в пер.)

Ссылки 
 
 Страница на сайте НИУ ВШЭ
 Страница на сайте Института права и публичной политики
 Публикации на сайте журнала «ПолИс»
 Публикации на сайте журнала «Политические исследования»
 Идея разделения властей: история и современность
 Конституционная монархия в России 
 Реформа государства
 Савельев А. В. Итог и уроки академической пятилетки А. Н. Медушевского (2007—2012)

Историки СССР
Историки России
Философы России
Политологи России
Социологи России
Специалисты по конституционному праву
Выпускники МГИАИ
Преподаватели Российского государственного гуманитарного университета
Ординарные профессора ВШЭ
Сотрудники Института российской истории РАН
Конституционализм
Исследователи Русского зарубежья
Члены РАЕН
Главные редакторы журнала «Российская история»